Sisè: ordinal (que, en una sèrie, en té cinc davant seu, és el que en fa sis) i Fracció (cadascuna de les parts d'una quantitat dividida en sis parts iguals).
 Sisè (moneda): moneda catalana de coure encunyada durant la Guerra dels Segadors.